Mateusz Sochowicz (ur. 28 lutego 1996 we Wrocławiu) – polski saneczkarz, uczestnik igrzysk olimpijskich w 2018 i 2022 roku.

Sport zaczął uprawiać w wieku 15 lat. W 2016 powołany do drużyny narodowej. Studiuje na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata U23

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata – drużynowo

Mistrzostwa Polski w saneczkarstwie

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy saneczkarze
Ludzie urodzeni we Wrocławiu
Polscy saneczkarze na igrzyskach olimpijskich
Polscy olimpijczycy (Pjongczang 2018)
Polscy olimpijczycy (Pekin 2022)
Saneczkarze KS Śnieżka Karpacz
Saneczkarze AZS-AWF Katowice
Urodzeni w 1996